BIY steht für:
 Bhisho Airport (IATA-Code), Flughafen von Bhisho, Südafrika
Biy steht für:

 Biy (Insel), Insel der Yap-Inseln

biy steht für:
 Birhor (ISO-639-3-Code), eine der Munda-Sprachen in Indien

Abkürzung